Šljivovac je lahko:
 Šljivovac, Hrvaška
 Šljivovac, Aerodrom (Srbija)
 Šljivovac, Malo Crniće (Srbija)